Königlich Bayerisches Landgericht steht für:

 eine Verwaltungseinheit im Königreich Bayern, siehe Landgericht (Bayerische Verwaltungseinheit)
 die Obergerichte im Königreich Bayern, siehe Liste der Gerichte des Freistaats Bayern